Baumgartenberg ist der Name folgender Orte:

 Baumgartenberg, Marktgemeinde im Bezirk Perg, Oberösterreich
 Baumgartenberg (Gemeinde Baumgartenberg) ist eine Katastralgemeinde und Ortsgemeinde in der Marktgemeinde Baumgartenberg 
 Baumgartenberg (Gemeinde Nöchling), Ortschaft in der Marktgemeinde Nöchling, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Stift Baumgartenberg, ehemaliges Zisterzienserkloster und heute das Kloster der Schwestern vom Guten Hirten in Baumgartenberg bei Perg 
 Stiftskirche Baumgartenberg, Mariä Himmelfahrt geweiht, befindet sich im Kloster Baumgartenberg 
 Baumgartenberger Stiftshaus, Klosterhof in Linz